Iivakivi – piąty album studyjny estońskiej, folkmetalowej grupy Metsatöll wydany 24 lutego 2008 roku.

Lista utworów 
Na płycie znajduje się 10 utworów.

Veelind 
Singiel został wydany 1 stycznia 2008 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Metsatöll
Albumy muzyczne wydane w roku 2008